The Amityville Horror kan verwijzen naar:

The Amityville Horror (boek), een boek uit 1977 van Jay Anson
The Amityville Horror (1979), een op het boek gebaseerde horrorfilm uit 1979 die de eerste bleek van een reeks
The Amityville Horror (2005), een remake uit 2005 van de eerste film